Nom de dues ciutats del període hel·lenístic de Grècia:

 Lisimàquia d'Etòlia
 Lisimàquia de Tràcia